Toponímia: 
 Barberà de la Conca, municipi de la Conca de Barberà 
 Barberà del Vallès, municipi del Vallès Occidental 
 Conca de Barberà, comarca del centre de Catalunya 
 Biografies:
 Primer cognom:
 Elies Barberà Bolinches (Xàtiva, 1970), poeta i actor valencià 
 Faustí Barberà i Martí (1850-1924), metge i polític valencià 
 Héctor Barberá Vall (Dosaigües, País Valencià, 1986), pilot de motociclisme
 Joan Josep Barberà i Bartolomé (Barcelona, 1938), futbolista català
 Josep Barberà i Humbert (Barcelona, 1877 - 1947), pedagog i compositor català 
 Miguel Ángel de las Cuevas Barberá, (1986, Alacant), futbolista valencià
 Miguel Barberà Doménech (Atzeneta del Maestrat, 1981), actor i model valencià
 Pere Benavent de Barberà i Abelló (Barcelona, 1899 - 1974), arquitecte i escriptor català 
 Rita Barberà Nolla (1948-2016), alcaldessa de València (1991 -2015) 
 Vicent Barberá i Villegas (? - Madrid, 1886), advocat i polític valencià 
 Segon cognom:
 Agustí Murillo Barberà (Castelló, 1972), pilotaire valencià 
 Humbert Torres i Barberà (Mont-roig de Segarra, 1879 - Barcelona, 1955), metge i polític català 
 Joan Cornudella i Barberà (les Borges Blanques, 1904 - Barcelona, 1985), polític socialista català 
 José Busutil Barberá (València, 1826 - 1889), polític valencià 
 José María Rodríguez Barberá (Daia Nova, Baix Segura, 1947) polític valencià i establert a Mallorca 
 Josep Maria Pujol i de Barberà (Tarragona, 1871 -1949) arquitecte modernista 
 Josep Solé i Barberà Llívia el 1913), polític i advocat 
 Marta Gens i Barberà (El Morell, 1969), jugadora de voleibol 
 Martí Domínguez Barberà (Algemesí, 1908 - València, 1984), periodista 
 Mercè Querol i Barberà (Barcelona, 1921) activista social i excursionista catalana 
 Miguel Ángel de las Cuevas Barberá, (1986, Alacant), futbolista